Guillermo  I () (1270 - Brunswick, 30 de septiembre de  1292), fue un príncipe alemán de la casa de Welf, hijo del duque Alberto I el Grande. Fue duque de Brunswick-Luneburgo desde 1279 —conjuntamente con sus hermanos mayores Enrique, Alberto II el Gordo— y brevemente príncipe de Wolfenbüttel desde 1291 hasta su muerte.

Biografía

Guillermo I era el tercer hijo de Alberto I (1236-1279), duque de Brunswick-Luneburgo junto con su hermano menor Juan desde 1252, y de su segunda esposa Alessine (fallecida en 1285), hija del marqués Bonifacio II de Montferrato. En 1269, Alberto y Juan  acordaron compartir la herencia de Welf: Alberto recibió los dominios del sur, que se extendían desde las orillas del río Leine sobre Gotinga, Einbeck y Wolfenbüttel hasta Helmstedt y el macizo de Harz. Se convirtió en el primer príncipe de Brunswick-Wolfenbüttel, conservando el título de «duque de Brunswick-Lüneburgo».
Cuando el duque Alberto I murió el 15 de agosto de 1279, dejó seis hijos y una hija (Mechthild, fall. 1318). Los tres mayores, Enrique, Alberto II y Guillermo lo sucedieron, en primer lugar conjuntamente. Los tres menores, Conrado (fall. alrededor de 1303), Otón (fall. ca. 1346) y Lutero de Brunswick(1275-1335) recibieron una educación espiritual. Al ser los gobernantes aun menores de edad, quedaron bajo el cuidado de su tío Conrado, príncipe-obispo de Verden (fallecido en 1300), a pesar de la oposición de su madre. Los tres hijos menores de Alberto I, incluido , recibieron formación espiritual.

Cuando alcanzaron la mayoría de edad, alrededor de 1286, debió haber una división de la herencia paterna y los tres hermanos se repartieron sus tierras: Enrique el Curioso (1267-1322) pasó a ser conocido como duque de Grubenhagen; Alberto el Gordo (1268-1318) recibió el principado de Gotinga y Guillermo recibió gran parte de la región de Brunswick y sus ciudades (Wolfenbüttel, Schöningen, Harzbourg, Seesen y Königslutter). Juntos, los tres hermanos lucharon  en 1279 contra su tío Otón, entonces obispo de Hildesheim  (fallecido en 1279) y así ganaron el castillo de Campen. Posteriormente, los hermanos se disputaron la posesión de la ciudad de Brunswick, aliándose Alberto II  y Guillermo en una disputa contra Enrique y en 1288 estalló una lucha abierta.
 
En 1290, Guillermo  I se casó con Isabel (c. 1270 - 9 de julio de 1306), hija del landgrave Enrique I de Hesse. El matrimonio probablemente no tuvo hijos.
Cuando Guillermo murió prematuramente  en 1292, sus hermanos compartieron su principado y estalló una disputa sobre su herencia, de la cual Enrique finalmente se retiró a Grubenhagen, por lo que el gobierno en Braunschweig-Wolfenbüttel recayó en Alberto II. Guillermo fue enterrado en la catedral de Braunschweig.

Ancestros

Notas

Bibliografía

Enlaces externos 

 
 Stammtafel der Welfen 790 – heute. auf welfen.de

Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XIII (casa de Welf)
Príncipes de Wolfenbüttel del siglo XIII
Fallecidos en Brunswick